Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Stringari che ha battuto in finale Nicolás Pereira 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Javier Frana (semifinali)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Xavier Daufresne (quarti di finale)
 Martin Stringari (Campione)

 Oliver Fernández (secondo turno)
 Christer Allgårdh (quarti di finale)
 Nicolás Pereira (finale)
 Francisco Yunis (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1992